Kuji bezeichnet
 Kuji (Iwate), eine Stadt in Japan
 Shūhei Kuji (* 1987), einen japanischen Eishockeyspieler